Prisăcani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Prisăcani (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Prisăcani (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani